El Aïoun är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Oriental, i den nordöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Rabat. El Aïoun ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt El Aïoun är huvudsakligen platt, men åt sydväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Rich Hammam,  meter över havet,  km söder om El Aïoun. Runt El Aïoun är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. El Aïoun är det största samhället i trakten. Omgivningarna runt El Aïoun är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Oriental (region)